Bobrowniki (gromada w powiecie będzińskim)
 Bobrowniki (gromada w powiecie białostockim)
 Bobrowniki (gromada w powiecie kozienickim)
 Bobrowniki (gromada w powiecie lipnowskim)
 Bobrowniki (gromada w powiecie łowickim)
 Bobrowniki (gromada w powiecie ryckim) (garwoliński/rycki)
 Bobrowniki (gromada w powiecie ostrzeszowskim) (kępiński/ostrzeszowski)
 Bobrowniki (gromada w powiecie tarnogórskim)

także:
 Bobrowniki Małe (gromada) (powiat tarnowski)